Övertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övertjärn, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (25,3 ha)
Stora Övertjärn, sjö i Eda kommun,  (12,1 ha)
Övertjärn, Värmland, sjö i Eda kommun,  (6,46 ha)
Övertjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (6,98 ha)
Lilla Övertjärnen, sjö i Falu kommun, 
Stora Övertjärnen, sjö i Falu kommun,  (6,42 ha)
Övertjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (27,3 ha)
Övertjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (5,04 ha)
Övertjärnen (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (0,9 ha)
Övertjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Övertjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Övertjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1,22 km²)
Övertjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (16,2 ha)
Övertjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (3,16 ha)
Övertjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn